Mirimiri peut désigner :

Toponymes

Mirimiri : une localité de la municipalité de Bom Jardim dans l'État de Maranhão.

Mirimire : un cap de l'île de Raiatea en Polynésie française.

Mirimiri : une localité du département de Boundiali dans la Région des Savanes.

Mirimiri : une localité de la paroisse civile de Nicolás Pulido de la municipalité de Antonio José de Sucre dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme